Беттини () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Беттини, Алессандро (1821—1865) — итальянский оперный певец (тенор).
 Беттини, Альдо (1886—?) — итальянский велогонщик.
 Беттини, Амалия (1809—1894) — итальянская актриса.
 Беттини, Антонио (1396—1487) — итальянский епископ.
 Беттини, Беттино (1860—1930) — итальянский математик.
 Беттини, Вирджинио (под. 1942) — итальянский политик.
 Беттини, Гоффредо (род. 1952) — итальянский политик.
 Беттини, Джанни (1860—1938) — итало-американский производитель граммофонов.
 Беттини, Джеремия (1823—1898) — итальянский оперный певец (тенор). 
 Беттини, Джузеппе (1821—1889) — итальянский художник.
 Беттини, Доменико (1644—?) — итальянский художник.
 Беттини, Лоренцо (1931—2008) — итальянский футболист.
 Беттини, Марио (1584—1657) — итальянский учёный.
 Беттини, Паоло (род. 1974) — итальянский велогонщик.
 Беттини, Помпео (1862—1896) — итальянский поэт.
 Беттини, Пьетро (XVII век) — итальянский гравёр.
 Беттини, Ренато (1925—1944) — итальянский партизан.
 Беттини, Серджио (искусствовед) (1905—1987) — итальянский искусствовед.
 Беттини, Серджио (футболист) (род. 1940) — итальянский футболист.
 Беттини, Силла (1923—2003) — итальянская актриса.
 Беттини, Томас — американский бас-гитарист.
 Требелли-Беттини, Зелия (1838—1892) — французская оперная певица.

Топонимы:
 Беттини — кратер на видимой стороне Луны.